18. etape af Tour de France 2022 var en 143,2 km lang  med 4056 højdemeter, som blev kørt den 21. juli 2022 med start i  og mål på . Det var løbets sidste dag med bjerge. Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.30.

For anden gang vandt danske Jonas Vingegaard () en etape i årets Tour de France. Denne gang vandt han i den gule førertrøje, med et forspring på 1,04 minut til sin nærmeste forfølger Tadej Pogačar (). Samtidig sikrede Vingegaard sig en stor føring i kampen om den prikkede bjergtrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Imanol Erviti () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Chris Froome () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Damiano Caruso () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

18